Серге́й Миха́йлович Алдо́шин (род. 2 марта 1953, село Красные Починки, Кадомский район, Рязанская область) — российский учёный, специалист в области химической физики, кристаллохимии, химии твёрдого тела и квантовой химии, доктор химических наук, академик РАН (2003). Вице-президент РАН (2008—2017), директор Института проблем химической физики (1997—2019).

Председатель экспертного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Биография 
В 1975 году окончил химический факультет Ростовского государственного университета.

Работал в Отделении института химической физики (в настоящее время Институт проблем химической физики РАН) младшим, старшим и ведущим научным сотрудником. С 1989 года — заместитель директора, с 1997 по 2019 годы — директор ИПХФ РАН.

В 1977 году защитил кандидатскую, а в 1986 году — докторскую диссертацию.

В 2000 году был избран членом-корреспондентом, а с 2003 года является действительным членом Российской академии наук.

В 2004—2009 годах являлся Председателем Научного центра РАН в Черноголовке.

31 декабря 2009 года распоряжением президента Дмитрия Медведева включён в состав рабочей группы по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов (инновационный центр «Сколково»).

Почётный доктор Ростовского государственного университета (2003). Награжден медалью «За заслуги перед отечеством II степени» (2004).

См. также 
 Петрикгейт

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Фотопортрет С. М. Алдошина в галерее выдающихся учёных МГУ «Портрет интеллекта», созданной в 2005 г. к 250-летию университета (фото Сергея Новикова).
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Интервью С. М. Алдошина о В. И. Петрике

Химики СССР
Химики России
Доктора химических наук
Действительные члены РАН
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Московского физико-технического института
Деканы МГУ
Вице-президенты РАН
Почётные доктора вузов России
Награждённые Золотой медалью имени Н. Н. Семёнова